

Первые словари 
 Иоганн Кристоф Аделунг выпустил в 1781 году первый большой словарь.
 Братья Гримм в 1852 году начали создание обширного Словаря немецкого языка (Deutsches Wörterbuch), который был завершён лишь в 1961 году.
 Конрад Дуден в 1880 году выпустил первое издание орфографического словаря немецкого языка.

Современные словари немецкого языка

Издательский дом Дуден 
Основанный Конрадом Дуденом издательский дом Дуден выпускает под своей маркой множество словарей немецкого языка, в том числе
 12-томный словарь немецкого языка. С 1880 по 1996 года являлся единственным авторитетным источником, использующимся для определения правильности написания слов в официальной переписке и учебных заведениях. Первый том, являющийся орфографическим словарём, выдержавшим 24 издания, выпускается также отдельно под названием «малый Дуден» (Der kleine Duden).
 Большой словарь немецкого языка (Großes Wörterbuch der deutschen Sprache) в 10 томах.
 Универсальный словарь немецкого языка (Deutsches Universalwörterbuch), сочетающий в себе орфографический, толковый, этимологический, грамматический и стилистический словари.
 Большой словарь иностранных слов (Das große Fremdwörterbuch), описывающий произношение и применение слов иностранного происхождения, а также словарь синонимов для замены их немецкими аналогами.

Вариг 
Вариг — словарь немецкого языка (Wahrig. Deutsches Wörterbuch), выдержавший 7 изданий. Изначально выпускался Герхардом Варигом, а ныне — издательством Бертельсманн под редакцией его четвёртой дочери Ренаты Вариг-Бурфайнд. Кроме самого словаря немецкого языка, в серии «Вариг» выходят также:
 этимологический словарь,
 словарь иностранных слов
 словарь синонимов
 справочник по грамматике.

Другие 
 Словарь немецкого языка Пауля Германа (Paul Hermann. Deutsches Wörterbuch), выдержавший 10 изданий. Выпускается издательством Нимаер (Max Niemeyer Verlag).

Примечания

Ссылки

Немецко-немецкие словари 
 wortschatz.Uni-Leipzig.de
 Duden online
 Немецкий Викисловарь

Немецко-английские словари 
 dict.cc
 leo.org
 canoo.net
 en.pons.eu

Немецко-русские словари 
 Яндекс. Словари
 ABBYY Lingvo